O Campeonato Paraguaio de Futebol de 1981 foi o septuagésimo primeiro torneio desta competição. Participaram dez equipes. O Club Rubio Ñu foi rebaixado. O campeão e o vice do torneio representaria o Paraguai na Copa Libertadores da América de 1982

Premiação 

Campeonato Paraguaio de Futebol
1981 no futebol
Desporto no Paraguai em 1981